Nicolaevca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova:
 Nicolaevca - sat din componența comunei Zolotievca, raionul Anenii Noi
 Nicolaevca - sat din componența comunei Găvănoasa, raionul Cahul
 Nicolaevca - sat din componența comunei Scumpia, raionul Fălești
 Nicolaevca - sat din componența comunei Cuhureștii de Sus, raionul Florești
 Nicolaevca - localitate centru de comună din raionul Florești
 Nicolaevca - sat din componența comunei Danu, raionul Glodeni
 Nicolaevca - sat din componența comunei Hănășenii Noi, raionul Leova
 Nicolaevca - sat din componența comunei Chișcăreni, raionul Sîngerei

Localități omonime din Republica Moldova